Voici la liste des pays par âge médian.

L'âge médian est l'âge qui divise la population en deux groupes numériquement égaux, la moitié est plus jeune et l'autre moitié est plus âgée. Il permet de mesurer le vieillissement ou le rajeunissement, et donc l'accroissement ou le déclin démographique d'un pays.

L'âge médian est différent de l'âge moyen. Par exemple dans une famille avec un père de 37 ans, une mère de 36 ans et un enfant de 2 ans, l'âge médian est de 36 ans tandis que l'âge moyen est de  ans.

En 2016, l'âge médian dans le monde est de 52 ans à Monaco et de 15 ans au Niger.

Liste hommes/femmes (2016) 
Les données sont issues du CIA World Factbook en date de 2015.

Historique et projections (1955-2050) 
Les données sont issues du bureau statistique du département des affaires économiques et sociales (DAES) de l'Organisation des Nations unies (ONU).

Notes et références

Articles connexes 
 Âge médian
 Liste des pays par tranches d'âge
 Liste des pays par taux de natalité
 Liste des pays par espérance de vie
 Liste des pays par taux de mortalité

Age
Age